Русская Беседа может означать:

 «Русская Беседа» — московский журнал славянофильского направления, издававшийся в 1856—1860 гг.
 «Русская Беседа» — санкт-петербургский журнал конца XIX века.